Tóth Zsuzsa
 Tóth Zsuzsa (1940–2012) forgatókönyvíró, szerkesztő
 Tóth Zsuzsa újságíró, főszerkesztő
Tóth Zsuzsanna
 Tóth Zsuzsanna (?) magyar bajnok labdarúgó
hasonló nevűek
 Bihari Tóth Zsuzsanna operaénekes
 Tóthné Menczel Zsuzsanna (1954) jogász, a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője
 Tóthné Pásztor Zsuzsa (1943) közgazdász
 Völgyi Tóth Zsuzsa (?) riporter